Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007 – zawody lekkoatletyczne, które odbył się w Hajdarabadzie w Indiach od 15 do 18 października 2007 roku. Polska zdobyła jedenaście medali (w tym 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe). W klasyfikacji medalowej zajęła 3. miejsce.

Druga zawodniczka konkursu rzutu młotem kobiet – Rosjanka Gulfija Chanafiejewa została zdyskwalifikowana za doping, jej wynik (69,28) został anulowany, a medal odebrany.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indiach
2007
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007
2007 w Indiach